El President de la Unió Europea (UE) és un càrrec que teòricament podria ésser creat en virtut del Tractat de reforma institucional de la Unió Europea. Atès que actualment el càrrec no existeix, les funcions de representació de la Unió Europea es reparteixen entre:

 El President del Consell Europeu, encarregat de la política exterior i de seguretat comuna. (des de l'1 de desembre 2019, Charles Michel)
 El President de la Comissió Europea, encarregat de dirigir la resta de matèries. (des de l'1 de desembre 2019, Ursula von der Leyen)
 El President del Parlament Europeu, encarregat de dirigir la cambra legislativa. (des de l'11 de gener de 2022, Roberta Metsola)

També existeix el Consell de la Unió Europea (també conegut com a Consell de Ministres o simplement "el Consell") que conté 28 ministres nacionals, un de cada estat membre, rotant la presidència entre ells. Aquesta presidència la té un Estat, no una persona; Les reunions són presidides pel ministre de l'Estat que ocupa la presidència (segons el tema o la "configuració"), excepte el Consell d'Afers Exteriors (una anomenada "configuració" del Consell de la UE), que sol estar presidida per l'Alt Representant de la Unió d'Afers Exteriors i Política de Seguretat. Des de l'1 de juliol de 2019 el ministre d'afers exteriors de Finlàndia exerceix de president del Consell de la Unió Europea.

Segons el protocol, és el president del Parlament Europeu qui arriba primer, ja que apareix en el primer lloc als tractats.9.5. Administrative structure of the European Union: official titles and listing order, European Commission No obstant això, a l'escenari mundial, es considera que el principal representant de la UE és el president del Consell Europeu, però el president de la Comissió Europea, com a cap de la branca executiva de la Unió Europea, participa en el G-7 així com en altres cimeres internacionals.

Referències

Vegeu també 
 Parlament Europeu

Enllaços externs 
 Europa.eu - Presidents de la UE 

Política de la Unió Europea